Дјуи има више значења:
 Округ Дјуи (Јужна Дакота)
 Округ Дјуи (Оклахома)
 Дјуи (Оклахома)